Elizabeth Rogers – attrice statunitense
 Elizabeth Barlow Rogers – designer e architetta statunitense